«Перси Джексон и Море чудовищ»:
 Перси Джексон и Похититель молний — роман Рика Риордана.
 Перси Джексон и Похититель молний — фильм режиссёра Криса Коламбуса по роману Рика Риордана.